Graeme Smith peut faire référence à :
 , un journaliste canadien
 Graeme Smith (né en 1976), nageur écossais.
 Graeme Smith (né en 1981), joueur de cricket sud-africain.
 Graeme Smith (né en 1982), footballeur écossais.
 Graeme Smith (né en 1983), footballeur écossais.